Йоле Ф'єрро (; 22 листопада 1926, Салерно, Італія — 27 березня 1988, Рим, Італія) — італійська акторка.

Біографія 
Народилася в Салерно. Ф'єрро дебютувала на початку 1950-х в неаполітанському театрі, невдовзі після цього почала зніматися у своїх перших фільмах. У червні 1954 року знялася у сюрреалістичній комедії за п'єсою Даріо Фо I sani da legare. Восени того ж року почала зніматися в фільмах Едуардо де Філіппо, які досягли великого успіху.

Фільмографія 

Quel fantasma di mio marito (1950)
Capitan Demonio (1950)
Il mulatto (1950)
La figlia del mendicante (1950)
Figaro qua, Figaro là (1950)
Viva il cinema! (1952) 
Amarti è il mio peccato (1953)
Nerone e Messalina (1953)
Il mostro dell'isola (1954)
Tuppe tuppe, Marescià! (1958)
L'ultimo zar (1960)
Il bell'Antonio (1960)
La strada dei giganti (1961)
Angelina mia (1962)
Colpo gobbo all'italiana (1962)
Le conseguenze (1964)
Questa sera parla Mark Twain (1965)
Le Fate (1966)
Per 100.000 dollari t'ammazzo (1967)
Assicurasi vergine (1967)
La famiglia Benvenuti (1968)
Le inchieste del commissario Maigret (1965-1968)
Coralba (1970)
Il sospetto (1972)
La cugina (1974)
La badessa di Castro (1974)
Salvo D'Acquisto (1974)
Il bestione (1974)
Natale in casa d'appuntamento (1976)
Qui squadra mobile (1976)
Pensione paura (1977)
Il bandito dagli occhi azzurri (1980)
Un eroe del nostro tempo (1982)
La donna delle meraviglie (1985)
</div>

Джерела 
 

Італійські акторки
Уродженці Салерно